Dieser Artikel behandelt die walisische Nationalmannschaft bei der paneuropäischen Fußball-Europameisterschaft 2021. Für die walisische Mannschaft war es die zweite Teilnahme an einer EM-Endrunde.

Qualifikation 
Für die Qualifikation wurde die walisische Mannschaft in die Gruppe mit Vizeweltmeister Kroatien, der Slowakei, Ungarn und Aserbaidschan gelost, wodurch vier Teilnehmer der letzten EM-Endrunde in dieser Gruppe vertreten waren, die sich dann letztlich auch alle qualifizieren konnten – Kroatien und Wales direkt, die Slowakei und Ungarn über die Play-offs.

Teammanager Ryan Giggs, der die Mannschaft nach der verpassten Qualifikation für die WM 2018 im Januar 2018 übernommen hatte, setzte in der Qualifikation insgesamt 26 Spieler ein. Von diesen kamen Kapitän Gareth Bale, Ben Davies, Torhüter Wayne Hennessey, Daniel James und Harry Wilson in allen acht Spielen zum Einsatz. Sieben Einsätze hatten Joe Allen, der einmal nach der dritten Gelben Karte nicht eingesetzt werden konnte, Ethan Ampadu und Connor Roberts. Sein erstes Länderspiel bestritt Joe Rodon in den Qualifikationsspielen. In einem Testspiel gegen Trinidad & Tobago vier Tage vor dem ersten Qualifikationsspiel wurde Will Vaulks erstmals eingesetzt, der in der Qualifikation zu drei Einsätzen kam. Nur einen Einsatz hatte Rekordnationalspieler Chris Gunter.

Beste Torschützen mit nur zwei Toren waren Rekordtorschütze Gareth Bale, Kieffer Moore und Aaron Ramsey, der aber verletzungsbedingt nur zwei Einsätze in den beiden letzten Spielen hatte, mit den beiden Toren gegen Ungarn aber die Qualifikation sicherte. Drei weitere Spieler erzielten ein Tor, zudem profitierten die Waliser von einem Eigentor. Die zehn Qualifikationstore sind die wenigsten aller direkt qualifizierten Mannschaften. Ihr erstes Länderspieltor erzielten in der Qualifikation David Brooks (zum 1:2-Endstand gegen Kroatien), Daniel James (zum 1:0-Sieg im ersten Spiel gegen die Slowakei) und Kieffer Moore (zur 1:0-Führung beim 1:1 im zweiten Spiel gegen die Slowakei).

Spiele

Abschlusstabelle

Vorbereitung 
Am 24. und 30. März 2021 standen die ersten Spiele in der Qualifikation für die WM 2022 gegen die  EM-Teilnehmer Belgien (1:3) und Tschechien (1:0) an. Beim Spiel gegen Tschechien erhielt Connor Roberts die Gelb-Rote Karte. Dazwischen gab es ein Freundschaftsspiel gegen Mexiko, das am 27. März mit 1:0 gewonnen wurde, und bei dem Chris Gunter als erster Waliser sein 100. Länderspiel machte.

Am 2. und 5. Juni wollen die Waliser in Nizza gegen Weltmeister Frankreich  (0:3) bzw. in Cardiff gegen Albanien spielen, das nicht für die EM-Endrunde qualifiziert ist.

Kader 
Am 24. Mai wurden 28 Spieler für die Vorbereitung auf die EM-Endrunde benannt. Daniel James (Manchester United), Ben Cabango, Connor Roberts (Swansea City), Josh Sheehan und Tom King (Newport County) konnten noch nicht berücksichtigt werden, da ihre Vereine die Saison noch nicht beendet haben. Am 30. Mai wurde der endgültige Kader benannt. Herausgefallen sind Mark Harris, Tom Lawrence, Rabbi Matondo, George Thomas und zunächst Tom Lockyer, der aber am 31. Mai für James Lawrence nachnominiert wurde.

Anmerkungen:  C = UEFA Champions League Sieger 2020/21, M = Meister 2020/21, P = Pokalsieger 2020/21, (II) = 2. englische Liga, (III) = 3. englische Liga,  = Absteiger

Endrunde 
Irland, Schottland und Wales hatten 2012 eine gemeinsame Bewerbung für die EM 2020 in Betracht gezogen. Nach der Entscheidung der UEFA die EM 2020 in mehreren europäischen Städten auszurichten, hatte sich Wales mit dem Millennium Stadium in Cardiff auch für die Austragung von Endrundenspielen beworben, wurde aber nicht berücksichtigt.

Bei der Auslosung am 30. November 2019 wurden die Waliser in die Gruppe mit Italien, der Schweiz und der Türkei gelost. Gegen Italien ist die Bilanz mit sieben Niederlagen und zwei Siegen negativ. Das letzte Spiel zwischen beiden am 6. September 2003 wurde mit 0:4 verloren. Ein Jahr zuvor gab es den letzten Sieg gegen Italien. Auch die Bilanz gegen die Schweiz ist mit zwei Siegen und fünf Niederlagen negativ. Die letzte Niederlage gegen die Schweizer gab es am 12. Oktober 2010 in der Qualifikation zur EM 2012. Ein Jahr später wurde das Rückspiel gewonnen, wodurch die Schweizer die Endrunde verpassten. Gegen die Türken gab es in bisher sechs Pflichtspielen drei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen, die letzte im bisher letzten Spiel mit 4:6 im August 1997.

Gruppenspiele 

|}

K.-o.-Runde 
Als Gruppenzweiter traf die walisische Mannschaft im ersten Achtelfinale in Amsterdam auf Dänemark, den Zweiten der Gruppe B. Gegen die Dänen gab es in zuvor zehn Spielen vier Siege und sechs Niederlagen. Zuletzt verloren die Waliser beide Spiele in der UEFA Nations League 2018/19.  Den letzten Sieg gegen die Dänen gab es im November 2008 in einem Freundschaftsspiel. 

|}

Einzelnachweise 

Wales
!